В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Boston 1976, що проходив у рамках Туру WTA 1976, Мона Геррант і Енн Кійомура виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Франсуаза Дюрр 3-6, 6-1, 7-5.

Сіяні пари 

 Мона Геррант /  Енн Кійомура (чемпіонки)
 Ольга Морозова /  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)

 Біллі Джин Кінг /  Бетті Стов (півфінал)
 Розмарі Казалс /  Франсуаза Дюрр (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Boston